Savoyai Emánuel Filibert (Filiberto) néven ismert történelmi személyek
 Emánuel Filibert savoyai herceg (1528–1580), III. Károly savoyai herceg fia, 1553-tól Savoya uralkodó hercege.
 Savoyai Emánuel Filibert (1588–1624), előbbi unokája, I. Károly Emánuel savoyai herceg fia, 1622-től Szicília spanyol alkirálya.
 Savoyai Emánuel Filibert carignanói herceg (1628–1709), Tamás Ferenc carignanói herceg fia, Savoyai Jenő bátyja.
 Savoyai Emánuel Filibert aostai herceg (1869–1931), spanyol infáns, I. Amadé spanyol király fia, az olasz királyi haderő tábornoka.

Emánuel Filibert